

Codici 
 BVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Birdsville (Queensland) (Australia)

Informatica 
 Bvi – Editor binario

Acronimi 
 BVI – British Virgin Islands
 BVI – Banca Via Internet